Андрей Евграфович Фаворский (, Павлово-на-Оке, Нижегородская губерния — , Сергиев Посад) — русский адвокат, член Государственной Думы. Отец В. А. Фаворского и брат А. Е. Фаворского.

Биография 

Родом из православного духовенства, его отец, Евграф Андреевич Фаворский, — священник села Павлово-на-Оке Нижегородской губернии. Брат — академик А. Е. Фаворский. Андрей Евграфович не пошёл по стопам отца, хотя поначалу и учился в семинарии, а стал кандидатом права. Окончив нижегородскую гимназию, поступил на юридический факультет Императорского Казанскского университета. С третьего курса перевёлся в Петербургский университет, который окончил в 1870 г. Вернулся в Павлово, избирался земским гласным. В 1872 г. в Павлове отстаивал вместе с инженером — технологом Н. П. Зерновым интересы бедняков-кустарей по делам мелкого кредита, о чём есть упоминание в «Павловских очерках» В. Г. Короленко. В 1875 был выслан на 4 года в Вологду из-за подозрения в пропаганде противоправительственных идей. Находился под надзором полиции до 1895 года. Был инициатором создания в 1878 консультации присяжных и частных поверенных в Вологде, где трудился присяжным поверенным с 1 мая 1876. Переехав в Москву в 1884 продолжил работать присяжным поверенным. С 1898 года — гласный Горбатовского уездного земского собрания, Нижегородского губернского земского собрания. С 1907 года — депутат III Государственной думы от Нижегородской губернии (1907.11.01—1912.06.09) от Союза 17 октября.

После октября 1917 года жил в Сергиевом Посаде, где и похоронен в 1924 г. Был очень живым и предприимчивым человеком. Одно время он разводил красный скот и хотел увлечь своими хозяйственными идеями сыновей. Что касается искусства, то, по его мнению, «художничество» могло обречь только на нужду. Лучше, говорил он, «быть нотариусом, а по праздникам, если уж так хочется, писать картины».

Семья 
Жена Андрея Евграфовича, художница Ольга Владимировна Шервуд — дочь архитектора, искусствоведа   
В. И. Шервуда, братья её — представители историзма и модерна архитекторы Сергей и Владимир Шервуды, скульптор Леонид Шервуд. Её дед инженер Иосиф Васильевич (Джозеф) Шервуд (†1837), сын английского механика Василия Яковлевича Шервуда, приглашённого в 1800 году по повелению Павла I из Англии на службу в открытую за два года перед тем Александровскую мануфактуру. Женой Иосифа Васильевича Шервуда была художница-акварелистка Елизавета Николаевна Кошелевская. С 1860 года, Владимир Иосифович Шервуд, по приглашению Чарльза Диккенса пять лет жил в Лондоне, где в основном занимался живописью, им написан семейный портрет Диккенсов .

Сын Андрея Евграфовича, Владимир Андреевич Фаворский был женат на Марии Дервиз (1887—1959), дочери художника Владимира Дмитриевича Дервиза (1859—1937); по материнской линии Мария Владимировна была в родстве с В. А. Серовым .

Публикации 
  Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725 - 1998)

Библиография 
 Список присяжных поверенных Московского судебного округа и их помощников на 1 ноября 1884 г. — М.,1884. — С. 25,61.
 Список присяжных поверенных Московского судебного округа и их помощников на 1 ноября 1885 г. — М., 1885. — С. 19,51.
 Двадцатипятилетие Московских присяжных поверенных. Сборник матерьялов, относящихся до сословия присяжных поверенных округа Московской Судебной Палаты с 23 апреля 1866 по 23 апреля 1891 г. Издано по определению Московского Совета Присяжных Поверенных под редакцией члена Совета А.Е. Носа. — М., 1891. — С. 11, 44, 73.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Халаминский Ю. Владимир Андреевич Фаворский. — М., 1964. — С. 11.
 Фаворская Т. А. Алексей Евграфович Фаворский. — Л., 1968. — С. 4.
 Короленко В. Г. Павловские очерки // Собрание сочинений в 6 т. — М., 1971. — Т. 5.— С. 55-57.
 Панов В., Половодин И. Фаворские и Короленко в Вологде // КС. — 1982. — 22 янв.
 Панов В., Половодин И. Дом Дубровиной… // КС. — 1983. — 28 июля.
 Половодин И. В семье академика // Шахматы в СССР. 1983. — № 11. — С. 22.
 Половодин И. У истоков // 64: Шахматное обозрение. — 1983. — № 18.
 Коновалов Ф. Я. А. Е. Фаворский в Вологде // КС. — 1984. — 26 сент.
 Половодин И. История одной фотографии // КС. — 1989. — 29 янв.
 Фаворский В. А. Епифановка // Воспоминания о художнике. — М., 1990. — С. 11.
 Фаворский А. Е.// 
 Ларионова А. Ан. Е. Фаворский // Люди земли Павловской. — Павлово, 1994. — С. 54-55.
 Половодин И. Из прошлого вологодских шахмат. (К истории шахмат в России). — Вологда, 1999. — С. 58-65.
 Козлова Л. Открытие средних учебных заведений в селе Павлове // Павловский металлист. — 2000. — № 105, 109.
 Иванов С., Сурмачёв О. В кружеве событий и лиц //Российский адвокат. — 2004. — № 6. — С. 14.
 Смирнова Т. В. «…под покров Преподобного»: Очерки о некоторых известных семьях, живших в Сергиевом Посаде в 1920-е годы. — Сергиев Посад, 2007. — С. 154—156.
 Федотов Н. Б. Хозяин лесного хутора (А. Е. Фаворский) // Нижегородский музей. — Нижний Новгород, 2007. — № 13.

Примечания 

Родившиеся в Павлове (Нижегородская область)
Выпускники Нижегородской гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Сосланные в Вологду
Сосланные в Вологодскую губернию
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены Государственной думы Российской империи от Нижегородской губернии